Příjmení Truksa nosí více různých významných osobností:

 Adolf Truksa (1864–1944) – český spisovatel a překladatel
 Karel Truksa (1885–????) – český architekt
 Ladislav Truksa (1891–????) – český matematik, statistik, teoretik pravděpodobnosti a pojistný matematik, jeden ze zakladatelů MFF UK